Lomachashaka är ett släkte av svampar. Lomachashaka ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lomachashaka